Weltzin steht für
 Weltzin (Burow), Ortsteil der Gemeinde Burow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, mit der Kirche Weltzin

Weltzin steht für den Familiennamen von
 Harry Weltzin, 1955–1983, Todesopfer an der innerdeutschen Grenze

Siehe auch:
 Welzin, Weltzien